«Лидывуй»:
 Лидывуй —  деревня в Горномарийском районе Марий Эл Российской Федерации.
 Лидывуй —  деревня в Горномарийском районе Марий Эл Российской Федерации.